Кра́йняя у́лица — улица в Советском округе города Липецка. Проходит от Первомайской улицы до улицы 8-го Марта. Пересекает Советскую улицу.

Название дано потому, что улица до 1930-х годов располагалась на границе Липецка, на краю.

В современном виде сформировалась в 1970-е годы. Чётную сторону большей частью занимают корпуса бывшего Станкостроительного завода. Дом № 7 — задний фасад института «Липецкгражданпроект» (см. Площадь Победы); здесь же находится городской противотуберкулёзный диспансер. В начале (между Советской и Первомайской улицами) проезжая часть отсутствует, однако здесь расположены два многоэтажных дома — № 1 (адресованный по площади Победы, 1) и 2.

В 1980-х годах был построен угловой дом, выходящий на Советскую улицу. Этот 9-этажный жилой дом из типовых блок-секций спроектировал архитектор Г. М. Александров.

Благодаря тому что между домами № 28 и 34 по улице 8-го Марта есть пространство в створе Крайней улицы, её перспектива уходит в сторону Каменного Лога.

Источники

Транспорт 
 трол. 1, 2, 8, 9, 11; авт. 1, 2, 6, 12, 17, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 40а, 300, 308, 308к, 315, 317, 321, 323, 323а, 328, 330, 332, 342, 343, 347, 348, 351, 352, 353, 367, 392, ост.: «Пл. Победы», «Центральный рынок», «Бульвар Неделина».

Улицы Липецка